

Espanha 
 Santander (Espanha) — capital da Cantábria
 Santander (comarca)
 Província de Santander — antiga província
 Grupo Santander — ou Santander Central Hispano; grupo financeiro internacional com origem na cidade do mesmo nome
 Estação Santander — do metropolitano de Barcelona

Brasil 
 Banco Santander (Brasil) — banco do Grupo Santander
 Banco do Estado de São Paulo — instituição financeira já extinta que foi adquirida pelo Grupo Santander; durante algum tempo denominou-se Banco Santander Banespa
 Farol Santander Porto Alegre — centro cultural

Colômbia 
 Santander (departamento)
 Norte de Santander — departamento
 Santander de Quilichao — município do departamento de Cauca
 Puerto Santander — cidade do departamento de Amazonas
 Estádio General Santander — estádio de futebol da cidade de Cúcuta, departamento Norte de Santander

Outros países 
Santander (Cebu) — município das Filipinas
Banco Santander Portugal — banco do Grupo Santander
Santander México — banco do Grupo Santander

Desambiguações de topônimos